Haubold ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Haubold (1887–1969), deutscher General der Flakartillerie
 Bettina Schöndorf-Haubold (* 1972), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin

 Christian Gottlieb Haubold (1766–1824), deutscher Jurist
 Erhard Haubold (Journalist) (* 1936), deutscher Journalist
 Erhard Haubold (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Frank W. Haubold (* 1955), deutscher Schriftsteller
 Friedrich Haubold (1950–2021), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Friedrich Herrmann Haubold (1818–1893), deutscher Unternehmer
 Georg Gottlieb Haubold (1714–1772), Mathematiker, Geograph
 Günter Haubold (1926–1999), deutscher Kameramann
 Hartmut Haubold (* 1941), deutscher Paläontologe
 Hellmut Haubold (1905–1968), deutscher Endokrinologe und SS-Führer
 Hieronymus Haubold (um 1535–1579), deutscher Pädagoge und Theologe
 Ingrid Haubold (* 1943), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Michael Haubold, eigentlicher Name von Olaf Schubert (* 1967), deutscher Kabarettist, Musiker und Moderator
 Moritz Haubold von Schönberg (1770–1860), deutscher Politiker
 Wolfgang Haubold (* 1937), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Ralf Hauboldt (* 1961), deutscher Politiker (Die Linke)